Simon de Senlis ou Saint-Lis (en anglais : St Lyz) peut se réfèrer à trois personnes :

 Simon (I) de Senlis († 1111), comte de Northampton et de Huntingdon en droit de sa femme, épousa une nièce du Conquérant ;
 Simon (II) de Senlis (après 1103-1153), comte de Northampton et de Huntingdon, fils du précédent ;
 Simon (III) de Senlis (vers 1138-1185), comte de Northampton et de Huntingdon, fils du précédent.